Tunari bezeichnet:
 mehrere geographische Einheiten in Bolivien:
 Nationalpark Tunari, ein Nationalpark im Departamento Cochabamba
 Tunari (Vulkan), ein Berg im Departamento Cochabamba
 Villa Tunari, eine Stadt im Departamento Cochabamba
 Municipio Villa Tunari, eine Verwaltungseinheit im Departamento Cochabamba
 mehrere Orte in Rumänien:
 Tunari (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Tunari (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Tunari (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman